Pisum L., 1753 è un genere di piante a fiore della famiglia delle Fabacee (o Leguminose), a cui appartiene il pisello comune.

Tassonomia 
Comprende le seguenti specie:
Pisum abyssinicum A.Braun 
Pisum ensifolium (Lapeyr.) E.H.L. Krause
Pisum fulvum Sibth. & Sm. 
Pisum heterophyllum (L.) E.H.L. Krause
Pisum hirsutum (L.) E.H.L. Krause
Pisum pumilio (Meikle) Greuter
Pisum sativum  L.  - pisello comune

Note

Voci correlate 
Generi di Fabaceae

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Vicieae